Die Auszeichnung Ehrenkreuz bezeichnet

im Wortsinn:
 Ehrenkreuz, eine Klasse oder Unterklasse eines Verdienstordens, siehe Offizier (Ordenskunde)
 Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit, Deutschland seit dem 13. August 2008
 Ehrenkreuz für Frontkämpfer, Deutschland (Nationalsozialismus), für Teilnehmer und Opfer des Ersten Weltkriegs
 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse
 Ehrenkreuz der Königlichen und barmherzigen Vereinigung der Ordens- und Medaillenträger von Belgien
 Ehrenkreuz von Schwarzburg, Hausorden des Fürstenhauses Schwarzburg
 Hausorden des Fürstentums Reuß:
 Ehrenkreuz (Reuß) für beide Linien
 Reußisches Ehrenkreuz für die jüngere Linie
 Ehrenkreuz für 1809 (Braunschweig)
 Latronibus Fugatis Securitas Restituta 1816

im weiteren Sinn:
 Mutterkreuz, Deutschland (Nationalsozialismus), Auszeichnung für Mütter
 Ehrenzeichen der Bundeswehr, Ehrenzeichen der Bundeswehr

Siehe auch
 Kriegsehrenkreuz